Скудерия () — термин, который в переводе с итальянского означает конюшня. Он вошел в употребление в различных языках в основном благодаря профессиональным кольцевым автогонкам, в которых целый ряд команд, преимущественно итальянских, включали этот термин в свои названия.

«Скудерия» может означать:

 Скудерия Феррари, действующая итальянская команда Формулы-1
 Скудерия Альфа Таури, действующая итальянская команда Формулы-1
 гоночные команды прошлых лет:
 Scuderia Ambrosiana
 Scuderia Bizzarrini
 
 Скудерия Колони
 
 
 Scuderia Enrico Plate
 
 
 
 Скудерия Италия
 
 Scuderia Lavaggi
 Scuderia Milano
 
 
 Скудерия Торо Россо
 
 
 Ferrari F430 Scuderia — одна из версий спорткара Ferrari F430
 , известный гоночный автомобиль-дрэгстер
 , американский суперкар.

См. также 
 Экюри () — французский эквивалент слова «Скудерия».

Примечания